Hochturm steht für:

 Hochturm (Rottweil), Wach- und Aussichtsturm in Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland
 Hochturm (Trenchtling) (2081 m), Berg in der Hochschwabgruppe bei Trofajach, Bezirk Leoben, Steiermark, Österreich
 Hochturm, Turm der Burgruine Scharnstein in Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hochturm (2087 m), Berg in der Koschuta, Karawanken, Kärnten, Österreich

Siehe auch
 Höch Turm
 Hoher Turm